Federico Guglielmo I di Brandeburgo (1620-1688) – principe elettore di Brandeburgo, duca di Kleve e di Prussia
 Federico Guglielmo I di Prussia (1688-1740) – re di Prussia dal 1713 fino alla sua morte